Skydra kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Skydra, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 
 Skýdra, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,